

Cinéma
 L'Amitié, un film français réalisé par Serge Bozon, sorti en 1998.

Musique
 L'Amitié, le quatrième album édité en France et à l'étranger de la chanteuse Françoise Hardy, sorti en 1965.

Toponymes

 L'Amitié, un quartier de Besançon, situé entre Saint-Ferjeux et Planoise.

Philosophie
 Amitié, un concept philosophique.

Marine
 L'Amitié est un navire construit par Bernard Pierson, immatriculé ST 133447.

Infrastructures
 Le câble  Amitié est un réseau de câbles de fibre optique d'une longueur totale de 6800km destiné à assurer une connexion entre l'État du Massachusetts (États-Unis), Le Porge (France), et Bude (Angleterre), pour le compte de Facebook.

Homonymie de toponyme